Alegerile legislative anticipate din Portugalia din 2022 au avut loc pe 30 ianuarie 2022, pentru a alege membrii ale celei de-a cicisprezecea legislatură a Adunării Naționale a celei de a Treia Republici Portugheze.

Fundal 
Pe 27 octombrie 2021, bugetul propus de guvernul minoritar socialist a fost respins de Adunarea Națională. Blocul Stângii (BE) și Partidul Comunist Portughez (PCP), amândouă care anterior sprijinea guvernul, s-au alăturat opoziției de dreapta și au respins bugetul. Pe 4 noiembrie 2021, Marcelo Rebelo de Sousa, președintele Portugaliei, a anunțat că pe 30 ianuarie 2022 vor avea loc alegeri anticipate. Această rundă de alegeri este a treia din timpul pandemiei de COVID-19, țara ținând alegerile prezidențiale (ianuarie) și alegerile locale (septembrie) în 2021. Partidul de guvernământ a organizat alegerile locale dar a suferit înfrângeri, în special în Lisabona.

Date 
Potrivit Constituției Portugaliei, alegerile trebuie convocate între 14 septembrie și 14 octombrie a anului în care se încheie legislatura, dar pot fi convocate și mai devreme. Alegerile sunt apoi convocate de președintele Portugaliei, nu la cererea exclusivă a premierului Portugaliei, după ce s-au consultat cu toate partidele reprezentate în parlament. Data alegerilor trebuie anunțată cu cel puțin 60 de zile înainte, dacă are loc la sfârșitul legislaturii, dar alegerile trebuie să aibă loc în termen de 55 de zile dacă sunt convocate în timpul unei legislaturi în curs (dizolvarea parlamentului). Ziua alegerilor este aceeași în toate circumscripțiile cu mai multe locuri și ar trebui să cadă într-o duminică sau o sărbătoare națională. Următoarele alegeri legislative ar fi trebuit să aibă loc cel târziu pe 8 octombrie 2023; cu toate acestea, din cauza respingerii bugetului de stat pe 2022, în timpul căruia partidele de stânga s-au alăturat partidelor de dreapta și au votat împotriva propunerii, au fost convocate alegeri anticipate pentru 30 ianuarie 2022.

Sistem electoral 
Adunarea Republicii este compusă din 230 de membrii aleși pentru patru ani. Guvernele nu au nevoie de sprijinul majorității absolute a Adunării pentru a deține funcția, deoarece chiar dacă numărul oponenților guvernării este mai mare decât cel al susținătorilor, numărul oponenților trebuie totuși să fie egal sau mai mare de 116 (majoritate absolută) pentru ambele programul guvernului să fie respins sau să fie aprobată o moțiune de cenzură.

Numărul de locuri alocate fiecărui district depinde de mărimea districtului. Utilizarea metodei d'Hondt asigură un prag efectiv mai mare decât anumite alte metode de alocare, cum ar fi cota Hare sau metoda Sainte-Laguë, care sunt mai generoase cu partidele mici.

Repartizarea parlamentarilor pe circumscripții electorale a fost următoarea:

Votul în timpul pandemiei de COVID-19 
în ianuarie 2022, Portugalia a experimentat creșterea ratei de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a avut o prevalență de 93% în rândul variantelor din țară. Din cauza acestei situații, mii de alegători erau probabil izolați pe 30 ianuarie, ziua alegerilor. Pentru a rezolva această situație, guvernul a solicitat consultanță juridică cu privire la această problemă din partea Procuraturii Generale din Portugalia. Pe 19 ianuarie, guvernul a anunțat că alegătorii izolați vor putea vota în ziua alegerilor și a recomandat acestor alegători să voteze în ultima oră în care au fost deschise urnele, între orele 18:00 și 19:00.

Vot anticipat 
Și alegătorii au putut vota anticipat, care sa întâmplat pe 23 ianuarie, cu o săptămână înainte de ziua alegerilor. Alegătorii au trebuit să se înregistreze între 16 și 20 ianuarie 2022 pentru a fi eligibili să voteze anticipat. Până la data limită de 20 ianuarie, 315.785 de alegători au solicitat să voteze mai devreme, un număr cu mult sub așteptări. Pe 23 ianuarie, 285.848 de alegători (90,5% dintre alegătorii care au solicitat) au votat anticipat.

Partide 
În tabelul de mai jos sunt enumerate partidele reprezentate în Adunarea Republicii în cadrul legislaturii a XIV-a (2019-2022) și care au participat și la alegerile din 2022:

Partide extraparlamentare 
Tabelul de mai jos enumeră partidele mai mici nereprezentate în Adunarea Republicii care au participat la alegeri în cel puțin o circumscripție electorală:

Respins 
O coaliție dintre Partidul Monarhist al Poporului (PPM) și Partidul Unit al Veteranilor și Pensionarilor (PURP) a fost respinsă de Curtea Constituțională din cauza mai multor nereguli.

Sondaje de opinie

Rezultate

La nivel național

Hărți

Urmări și reacții 
Partidul Socialist (PS) al actualului premier António Costa a câștigat o neașteptată majoritate absolută în Adunarea Republicii, pentru a doua oară în istoria partidului. PS a obținut 41.7% din voturi și 117 locuri, cu un loc mai mult decât minimul necesar pentru a forma majoritatea absolută. PS a câștigat cele mai multe voturi în toate districtele din Portugalia continentală, eșuând doar să câștige Madeira. Comentatorii au considerat că PS a beneficiat de un transfer al alegătorilor BE și ai Coaliției Democrate Unitare (CDU) către ei. Costa a spus că „majoritatea sa absolută nu înseamnă putere absolută” și că ar fi în continuare deschis să formeze o coaliție, deși nu mai este o cerință pentru a guverna. De asemenea, el a promis reforme, spunând: „Au fost create condițiile pentru realizarea investițiilor și a reformelor pentru ca Portugalia să fie mai prosperă, mai echitabilă, mai inovatoare."

Partidul Social Democrat (PSD) a rămas stabil, sondajele de opinie neperformante au prezis o cursă strânsă cu PS. PSD a câștigat 29,3% din voturi, o pondere ceva mai mare decât în ​​2019, și a primit 76 de mandate, cu un loc mai puțin decât la alegerile precedente. PSD a fost depășit de PS în districte precum Leiria și Viseu și a pierdut districtul Bragança cu doar 15 voturi în fața PS. După alegeri, liderul partidului Rui Rio a anunțat că va demisiona din conducere.

CHEGA a terminat pe poziția a treia, câștigând 12 locuri și 7.2% din voturi. Inițiativa Liberală (IL) a terminat pe poziția a patra, cu 8 locuri în parlament și 5.0% din voturi. Ambele partide au cunoscut un val de alegători și au înregistrat câștiguri la aceste alegeri. Liderul CHEGA André Ventura a celebrat o "mare seară", deși partidul a primit cu peste 100.000 de voturi mai puține decât a primit Ventura la alegerile prezidențiale de anul precedent, alegeri în care prezența la vot a fost mai mică. El a acuzat majoritatea PS iar pe liderul PSD Rio l-a criticat pentru că nu a format o alianță între cele două partide de dreapta și a declarat „De acum înainte nu va mai exista o opoziție blândă. Ne vom asuma rolul de a fi adevărata opoziție față de socialiști și de a reda demnitatea acestei țări." Liderul IL João Cotrim de Figueiredo de asemenea, a sărbătorit suficiente câștiguri pentru a forma un grup parlamentar și a spus că partidul său va fi o „opoziție fermă față de socialism".

Atât BE, cât și CDU au suferit pierderi, fiind depășite de CHEGA și IL, cu 5 locuri și 4,5% din voturi; respingerea bugetului pe 2022 a fost considerată a fi un factor de pierdere de voturi și locuri, precum și votul tactic pentru a evita o majoritate cu PSD. CDU a câștigat 6 locuri și a obținut 4.4% din voturi, în timp ce a pierdut locuri în districtele Évora și Santerém. Partidul Ecologist "Verzii" (PEV) a pierdul toate locurile din parlament pentru prima dată. Catarina Martins de la BE a acuzat PS că a creat o „criză falsă” despre care credea că a dus la alegeri polarizate care a penalizat partidele din stânga PS. Ea a vorbit și împotriva victoriilor celor de la CHEGA. Liderul Partidului Comunist Portughez Jerónimo de Sousa a făcut o declarație similară față de PS.

CDS–Partidul Popular (CDS–PP) a pierdut toate locurile pentru prima dată, primind 1,6% din voturi. Liderul partidului Francisco Rodrigues dos Santos și-a anunțat demisia. Tot din cauza votului tactic, Partidul Oamenilor, Animalelor și Naturii (PAN) a suferit înfrângeri, câștigând 1 loc și 1,5% din voturi, cu 3 locuri mai puține decât la alegerile precedente. Liderul PAN Inês Sousa Real și-a exprimat dezamăgirea față de acest rezultat, și a spus că o majoritate absolută poate fi dăunătoare pentru democrație. LIVRE a câștigat 1 loc și a primit 1,1% din voturi, păstrând singurul loc câștigat la alegerile precedente, liderul partidului Rui Tavares fiind ales în circumscripția din Lisabona. Tavares pledged to get Costa to work with other left-wing parties.

Prezența la vot a fost cea mai ridicată de la alegerile parlamentare din 2011 încoace, 57,9% dintre alegătorii înregistrați au votat.

Reacții internaționale 
Premierul Spaniei Pedro Sánchez, liderul Partidul Socialist, l-a felicitat pe Costa pe Twitter, declarând că "Portugalia încă odată a optat pentru un proiect social democrat care combină creșterea cu justiția socială. Împreună vom continua să promovăm in țările noastre și în Europa un răspuns socialist la provocările care ni se arată." Prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans a salutat victoria lui Costa  pe Twitter ca o "importantă victorie pentru Portugalia și Europa." Keir Starmer, liderul opoziției din Marea Britanie și al Partidul Laburist, l-a felicitat pe Costa pe Twitter pentru "o victorie pentru seriozitate în guvern, prosperitate comună și justiție socială."

Premierul Indiei Narendra Modi l-a felicitat pe Costa, care este un Luso-indian, pe Twitter "pentru performanța răsunătoare la alegerile parlamentare din Portugalia și realegerea sa." De asemenea a declarat: "Asteptam cu nerabdare sa continuam aprofundarea relatiei calde si testate de timp cu Portugalia." Luiz Inácio Lula da Silva, fostul președinte al Braziliei și candidat la alegerile prezidențiale din Brazilia din 2022, i-a felicitat pe Costa și pe cei din PS pentru "marea lor victorie electorală din Portugalia", urându-le "mult noroc".

Vezi și 

 Politica Portugaliei

Referințe 

2022 în Europa
Alegeri în Portugalia
Alegeri în Europa